L'edizione 2004-2005 della Türkiye 1.Lig è stata la 47ª edizione della massima divisione turca e vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Fatih Tekke (Trabzonspor), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 2004-2005.
 Sakaryaspor, Istanbulspor e Akçaabat Sebatspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Voci correlate 
Türkiye Kupası 2004-2005

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Campionato turco di calcio